Cet article présente les épisodes de la premiere saison de .

Personnages 

Amy Childs
Jess Wright
Mark Wright
Lauren Goodger
Michael Woods
Candy Jacobs
Kirk Norcross
Sam Faiers
James « Arg » Argent
Lydia Rose Bright
Lucy Mecklenburgh
Harry Derbidge
Maria Fowler
Lauren Pope
Billie Faiers
Patricia « Nanny Pat » Brooker

Liste des épisodes

Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Épisode spécial :

Notes et références 

1